Die TEB BNP Paribas İstanbul Open 2017 waren ein Tennisturnier, das vom 1. bis 7. Mai 2017 in Istanbul stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2017 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in München die BMW Open und in Estoril die Millennium Estoril Open gespielt, die genau wie die TEB BNP Paribas İstanbul Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Roger Federer, im Doppel gewannen Radu Albot und Dušan Lajović im Vorjahr den Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 439.005 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 497.225 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 29. bis 30. April 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 147 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 146 kB)
 Turnierplan Einzel -Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 121 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Istanbul